The Exorcist (boek) - een horrorboek van William Peter Blatty uit 1971
The Exorcist (film) - een horrorfilm uit 1973 gebaseerd op de roman, met vervolgfilms:
Exorcist II: The Heretic - uit 1977 
The Exorcist III - uit 
Exorcist: The Beginning - een prequel uit 2004
Dominion: Prequel to the Exorcist - een prequel uit 2005
The Exorcist (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016